Никола́й Никола́евич Фёдоров:
 Фёдоров, Николай Николаевич (1851—1940) — помощник начальника Тульского Императора Петра Великого оружейного завода, генерал-лейтенант.
 Фёдоров, Николай Николаевич (1900—1940) — комбриг, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Фёдоров, Николай Николаевич (1857—1902) — российский актёр, режиссёр, антрепренёр. Известен под псевдонимом Соловцов.